Asahiyama (jap. ) bezeichnet:
 mehrere japanische Berge:
 Biei, Hokkaidō: Asahi (Biei) (563 m ü. M.)
 Ashibetsu, Hokkaidō: Asahi (Ashibetsu) (590 m)
 Präfektur Iwate: Asahi (Iwate) (791 m)
 Präfektur Fukushima: Asahi (Fukushima) (797 m)
 Präfektur Niigata: Asahi-yama (Niigata) (341 m)
 Präfektur Toyama: Asahi (Toyama) (140 m)
 Präfekturen Nagano und Shizuoka: Asahi (Nagano und Shizuoka) (1692 m)
 Präfektur Shizuoka: Asahi (Shizuoka) (163 m)
 Uji, Präfektur Kyōto: Asahi (Uji) (124 m)
 Kameoka, Präfektur Kyōto: Asahi (Kameoka) (442 m)
 Präfektur Hyōgo: Asahi (Hyōgo) (88 m)
 Präfektur Shimane: Asahi (Shimane) (342 m)
 Präfektur Hiroshima: Asahi (Shimanae) (454 m)
 Präfektur Kagawa: Asahi (Kagawa) (238 m)
 Präfektur Kaga: Asahi (Kaga) (133 m)
 Präfektur Saitama: Asahi (Saitama)
 ein japanisches Lehen: Asahiyama (Han)